William Inge – drammaturgo statunitense
William Inge – giudice inglese
William Inge – politico inglese
William M. Inge (1802-1846) – politico statunitense del Tennessee
William Inge – sacerdote e teologo inglese